Die Helmkräuter (Scutellaria) sind eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Lippenblütler (Lamiaceae). Die 360 bis 460 Arten sind fast weltweit verbreitet.

Beschreibung

Erscheinungsbild und Blätter 
Scutellaria-Arten wachsen selten als einjährige oder meist ausdauernde krautige Pflanzen; einige Arten verholzen teilweise und wachsen als Halbsträucher oder Sträucher. Die Wuchshöhen variieren je nach Art von 5 Zentimetern bis zu 1 Meter. Einige Arten sind Wasserpflanzen. Manche Arten bilden Rhizome oder bei manchen Arten Pflanzenknollen. Die Pflanzenteile sind meist geruchlos. Die oberirdischen Pflanzenteile sind meist behaart, manchmal sind es Drüsenhaare (Indument). Die meist selbstständig aufrechten bis niederliegenden oder selten kletternden, einfache oder verzweigten Sprossachsen sind oft im Querschnitt viereckig.

Die gegenständig angeordneten Laubblätter sind in Blattstiel und Blattspreite gegliedert. Die Blattspreite ist meist einfach oder selten fiederspaltig und ganzrandig oder gezähnt bis gekerbt, gesägt.

Blütenstände und Blüten 
In endständigen oder seitenständigen, traubigen oder ährigen Blütenständen stehen viele Blüten oft in Paaren in den Achseln der Tragblätter zusammen. Es können Trag- und Deckblätter vorhanden sein, von denen die obersten meist mehr oder weniger sitzend sind.

Die zwittrigen Blüten sind zygomorph und fünfzählig mit doppelter Blütenhülle. Die fünf, manchmal drüsig behaarten Kelchblätter sind zu einer kurz Röhre verwachsen. Der seitlich abgeflachte, glockenförmige Blütenkelch ist mehr oder weniger gleich zweilippig. Die Kelchlippen sind einfach und meist ganzrandig oder schwach gelappt. Auf der Kelchoberlippe sitzt bei manchen Arten ein gerundeter, konkaver, horn- oder schildförmiger Fortsatz (Sporn, Höcker; Scutellum) und er ist deutlich sack-, deckel- oder helmförmig, daher der Trivialname der Gattung „Helmkräuter“. Die fünf Kronblätter sind zu einer langen Röhre verwachsen. Die innen kahle und außen fein flaumig behaarte Kronröhre ist mehr oder weniger stark gekrümmt bis fast aufrecht. Die Kronröhre weitet sich allmählich zum Kronschlund. Die Blütenkronen endet zweilippig; wobei die Oberlippe kleiner ist als die Unterlippe. Die aufrechte, zweilappige Oberlippe ist mehr oder weniger seitlich zusammengedrückt und kapuzenförmig. Bei der mehr oder weniger dreilappigen Unterlippe ist der mittlere Kronlappen breit, abgeflacht sowie einfach, die Seitenlappen sind mehr oder weniger mit der Oberlippe verbunden und sind manchmal ausgebreitet. Die Farben der Kronblätter reichen von weiß bis gelb und von rosafarben über rot bis blau.

Von den vier parallelen Staubblättern sind die vorderen, mehr oder weniger gleichen zwei die längeren und liegen unter der Oberlippe. Die bewimperten oder an der Öffnung bärtigen Staubbeutel stehen paarweise zusammen. Bei den vorderen Staubblättern bestehen die Staubbeutel aus zwei Theken, bei den hinteren ist eine Theke reduziert. Der grünlich-gelbe Diskus ist gut entwickelt unterhalb des Fruchtknotens. Der oberständige Fruchtknoten ist vierlappig. Der Griffel ist pfriemlich und an der Spitze ungleich zweiteilig.

Früchte 
Die Klausenfrucht im beständigen Kelch zerfällt in vier einsamige Teilfrüchte (Klausen). Die braunen oder schwarzen, trockenen Klausen sind eiförmig, abgeflacht ellipsoid, verkehrt-eiförmig bis fast kugelig und ihre Oberfläche ist sehr unterschiedlich skulptiert bzw. strukturiert von fein- bis grobwarzig. Es ist kein Endosperm vorhanden.

Chromosomensätze 
Die Chromosomenzahlen betragen 2n = 12 bis 88, meist 20, 22, 24, 32 oder 34.

Ökologie 
Sobald die Blütenkrone nach der Anthese abgefallen ist, klappen die beiden Kelchlippen zusammen und bilden eine Höhlung, eine Kapsel worin sich die Klausen entwickeln, die auf der Kelchunterlippe sitzen. Der Kelch teilt sich zur Fruchtreife an den Nähten bis zur Basis bzw. die helmförmige Oberlippe reist ab. Die durch feine Haare im Kelch gehaltenen Klausen werden ombrochor ausgebreitet, genauer als Regenballisten.

So ein seltener, aufreißender und „ballistischer Kelch“ der die Samen freisetzt, findet sich auch bei Aeolanthus, einer anderen Gattungen der Lippenblütler.

Systematik und Verbreitung 
Die Gattung Scutellaria wurde 1753 durch Carl von Linné in Species Plantarum, 2, S. 598 aufgestellt. Typusart ist Scutellaria galericulata  Synonyme für Scutellaria  sind: Anaspis , Cassida , Cruzia , Harlanlewisia , Hastifolia , Perilomia , Salazaria , Theresa .

Die Gattung Scutellaria gehört zur Unterfamilie der Scutellarioideae  innerhalb der Familie der Lamiaceae. Bei manchen Autoren ist die monotypische Gattung Salazaria  nicht in Scutellaria eingegliedert. Es wurde versucht die Gattung zu gliedern, beispielsweise mit einseitswendigen und vierzeiligen Blütenständen in zwei Untergattungen, doch haben sich diese Versuche als unbrauchbar erwiesen.

Die Gattung Scutellaria ist fast weltweit verbreitet. Nur in den tropisch-feuchten Tieflandgebieten gibt es wenig Arten. Im tropischen Afrika gibt es nur wenige Arten. In China kommen etwa 98 Arten vor.

Quellen 
 Xi-wen Li, Ian C. Hedge: Lamiaceae.: Scutellaria. S. 75–95 – textgleich online wie gedrucktes Werk. In: Wu Zheng-yi, Peter H. Raven (Hrsg.): Flora of China. Volume 17: Verbenaceae through Solanaceae, Science Press und Missouri Botanical Garden Press, Beijing und St. Louis, 1994, ISBN 0-915279-24-X. (Abschnitte Beschreibung und Verbreitung)
 Lamiales: Scutellaria L. – Datenblatt des Royal Botanic Gardens, Kew (Abschnitte Beschreibung und Systematik).

Einzelnachweise

Weblinks 

 Bestimmungsschlüssel und Fotos der in Schwaben vorkommenden Arten.
 
 Karl Reiche: Flora de Chile, Tomo 5: Scutellaria., S. 245–246 eingescannt.
 Datenblatt bei der Annotated Checklist of the Flowering Plants of Nepal.
 C. U. Ulloa, P. M. Jørgensen: Scutellaria. bei Árboles y arbustos de los Andes del Ecuador.
 USDA-Datenblatt.
 Nirmal Joshee, Thomas S. Patrick, Rao S. Mentreddy, Anand K Yadav: Skullcap: Potential Medicinal Crop. S. 580–586 In: J. Janick, A. Whipkey (Hrsg.): Trends in new crops and new uses. ASHS Press, Alexandria, VA, 2002. Volltext online.